Maria Antonieta Alessandri (Monte Alegre de Minas, 20 de maio de 1918 — Goiânia - Goiás, 14 de dezembro de 2009) foi uma pedagoga, filósofa, escritora e conferencista espírita brasileira.

Biografia
Filha de Izoleta e Vittorio Alessandri foi casada com o médico cardiologista Clóvis Figueiredo com quem teve quatro filhos: Raquel Teixeira (professora univesitária e deputada federal -  2009), Eurípedes Figueiredo Alessandri (médico oftalmologista), Clóvis Figueiredo Alessandri (professor de música na Alemanha) e Marcos Figueiredo Alessandri (terapeuta).

Graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Goiás e em filosofia pela Universidade de São Paulo.
Com o esposo Clóvis Figueiredo, a irmã Sílvia Alessandri e um grupo de trabalhadores voluntários, fundou 16 obras filantrópicas espíritas em Goiânia, sob a orietação de Chico Xavier as quais assistem, diariamente, a mais de 8000 pessoas carentes. Obras que integram o Centro Espírita Irradiação Espírita, em Goiânia, uma das maiores instituições espíritas do Brasil.
É membro-fundadora da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás.
Oradora emérita proferiu milhares de palestras espíritas em todo o Brasil.

Obras espíritas filantrópicas
 Obra do Berço.
 Casa da pequena Costureira.
 Creche Dorothéa Ribeiro Guimarães.
 Pré-Escolar Bezerra de Menezes.
 Pré-Escolar Humberto de Campos.
 Instituto Educacional Emmanuel.
 Solar Colombino Augusto de Barros.

Ligações externas 
 Site da Irradiação Espírita
 Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás

Pedagogos de Minas Gerais
Espíritas do Brasil
Naturais de Monte Alegre de Minas
Professores de Minas Gerais
Alunos da Universidade Federal de Goiás
Alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo